

Finzione 
 Batplano – Veicolo di Batman, un mezzo di trasporto aereo solitamente a forma di pipistrello.
 Batwing – Personaggio dei fumetti DC Comics
 Batwing – Personaggio dei fumetti Marvel Comics

Montagne russe 
 Batwing – Una montagna russa a Six Flags America
 Batwing Spaceshot – Una torre di caduta al Warner Bros. Movie World